Uczelnie wyższe o tej nazwie w Polsce:
 Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku
 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie